Натуральне число 1682
 1682 рік до нашої ери
 1682 рік нашої ери